Abiego kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Abiego (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Huesca, 
 Abiego (kommun), Aragonien, Provincia de Huesca, 

Robotskapade Spanienförgreningar